Березівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Березівська волость (Хоньковецька волость) — Могилівського повіту Подільської губернії;
 Березівська волость — Прилуцького повіту Полтавської губернії;
 Березівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Березівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.